Produktionsleiter oder Produktionsleitung steht für:

 Filmproduktionsleitung in der Filmbranche
 Produktionsleiter (Industrie) in der Industrie
 Produktionsleiter (Musik) in der Musikbranche
 Produktionsleiter (Theater) beim Theater